Anhelina Kalinina e Elizaveta Kuličkova erano le campionesse in carica del torneo di doppio ragazze, ma non hanno preso parte a questa edizione.

Miriam Kolodziejová e Markéta Vondroušová hanno conquistato il titolo battendo in finale Katharina Hobgarski e Greet Minnen con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Anna Blinkova /  Dalma Gálfi (secondo turno)
  Miriam Kolodziejová /  Markéta Vondroušová (campionesse)
  Naiktha Bains /  Luisa Stefani (secondo turno)
  Sara Tomic /  Xu Shilin (semifinale)

  Priscilla Hon /  Jil Belen Teichmann (secondo turno) 
  Aliona Bolsova Zadoinov /  Katherine Sebov (quarti di finale) 
  Destanee Aiava /  Kimberly Birrell (secondo turno) 
  Maia Lumsden /  Katie Swan (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2015